

Personen met die achternaam 
 Alfred Hitchcock, (1899-1980), een Brits filmregisseur
 Albert Spear Hitchcock, (1865-1935), een Amerikaanse botanicus en agrostoloog
 John Thomas Hitchcock, (1812-1844), een Nederlandse architect

Media 
 Hitchcock (film), een film over de Britse filmregisseur

Geografie 
 Hitchcock (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Hitchcock (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
 Hitchcock (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Hitchcock County, een county in de Amerikaanse staat Nebraska